Eisenbrand ist der Name von:

 Friedrich Eisenbrand (* 1971), deutscher Informatiker und Mathematiker
 Gerhard Eisenbrand (* 1940), deutscher Toxikologe und Chemiker
 Josef Eisenbrand (1901–1982), deutscher Pharmazeut und Lebensmittelchemiker